Wilhelm Hartkopf ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hartkopf (Maler) (1862–1918), deutscher Genre- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Wilhelm Hartkopf (Politiker) (1920–2004), deutscher Politiker (SPD) und Oberbürgermeister der Stadt Remscheid